Нападение на посольство США в Багдаде произошло днём 31 декабря 2019 года. Совершено группировкой «Катаиб Хезболла», а также членами и сторонниками группировки «Силы народной мобилизации». 

Нападение стало ответом на авиаудары США в Ираке и Сирии в декабре 2019, в результате которых погибли 25 членов группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии

Убитых и раненых во время нападения не было.

Предшествующие события 

см. Гражданская война в Ираке#2019—2020)

Ход нападения

Последствия 

К вечеру 31 декабря 2019 для обеспечения безопасности посольства в Багдаде США направили в регион Персидского залива усиленную бригаду из состава 82-ой воздушно-десантной дивизии, а также перебросили примерно 100 морских пехотинцев из Кувейта в «зелёную зону» под Багдад.

Примечания 

События в Багдаде
События 31 декабря
2019 год в Ираке
Декабрь 2019 года
Январь 2020 года в Ираке
Атаки на дипломатические миссии США
Американо-иракские отношения